Кондюрино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области России, входит в состав Куприяновского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 9 км на северо-восток от центра поселения деревни Выезд и в 5 км на юго-восток от Гороховца.

История 
По переписным книгам 1678 года деревня входила в состав Архангельского прихода, в ней было 7 дворов. 

В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Красносельской волости Гороховецкого уезда, с 1926 года — в составе Гороховецкой волости Вязниковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 21 дворов, в 1905 году — 31 дворов, в 1926 году — 35 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Кондрюевского сельсовета Гороховецкого района, с 1940 года — в составе Красносельского сельсовета, с 1954 года — в составе Куприяновского сельсовета, с 2005 года — в составе Куприяновского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гороховецкого района